Chalmers (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana 
 Port Chalmers principal port de la ciutat de Dunedin, Illa del Sud, Nova Zelanda 
 Catherine Chalmers (San Mateo, Califòrnia, 1957), artista nord-americana
 David Chalmers (1966), filòsof australià especialitzat en la ment 
 Robert Chalmers (Stoke Newington, 1858 - 1938), primer baró de Chalmers, funcionari britànic, i estudiós del pali i del budisme
 '''Universitat Tecnològica de Chalmers, universitat de Göteborg, Suècia